Vértes ist der Familienname folgender Personen:

 Isabella Vértes-Schütter (* 1962), deutsche Künstlerin und Politikerin der SPD und Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft.
 Marcel Vértes, Maler

Siehe auch:
 Vértes-Gebirge, deutsch Schildgebirge, Höhenzug im nordwestlichen Ungarn
 Vértes war bis 1970 ein eigenständiger Ort im Osten von Ungarn, siehe Létavértes.